Gujawa pospolita, gruszla właściwa (Psidium guajava L.) – gatunek roślin z  rodziny mirtowatych, inne nazwy to guawa, guajawa, gwajawa, gojawa. Pochodzi z rejonu Karaibów, Ameryki Środkowej i północnej części Ameryki Południowej.

Morfologia 
 Pokrój
Rozłożysty krzew lub drzewo o wysokości do 10 m. Korona gęsta, kopulasta.
 Pień
Pień i konary pokryte charakterystyczną brązową korą, która złuszczając się, ujawnia głębsze, matowozielone warstwy.
 Liście
Naprzeciwległe, eliptyczne do podługowatych, długości 4–14 cm. Ukośnie ułożone nerwy boczne od góry zagłębione, od dołu wystające, bardzo wyraźne. Liście skórzaste, żółtozielone, od spodu szarawe i pokryte włoskami.
 Kwiaty
Białe, pojedyncze lub rosnące po trzy, do 4 cm średnicy, z licznymi żółtymi pręcikami. Wyrastają w kątach liści, przeważnie wiosną i na początku lata. Wydzielają delikatny zapach.
 Owoce
Jadalne, okrągłe lub gruszkowate o długości 3–10 cm, miękka i woskowata skórka, początkowo zielone, dojrzałe żółtawe. Miąższ owocu biały, żółtawy lub różowy, o charakterystycznym silnym piżmopodobnym zapachu, z wieloma drobnymi, jadalnymi nasionami, ułożonymi koliście.

Zastosowanie 
 Jest gatunkiem niewybrednym. Powszechnie uprawiana w wielu krajach tropikalnych (np. Indie, Tajlandia, Meksyk) ze względu na owoce, które można spożywać na surowo albo częściej w postaci kompotów, napojów i galaretek ze względu na niewyraźny smak w postaci surowej. Owoce gujawy należą do owoców o bardzo dużej zawartości witaminy C (~230 mg w 100g) oraz β-Karotenu (0,475 mg). Zawierają również dużo pektyn, w związku z czym doskonale nadają się do wyrobu galaretek i konfitur.
 Z liści gujawy sporządza się herbatkę o działaniu przeciwbiegunkowym.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Owoce tropikalne: Gujawa (ang.)

Mirtowate
Rośliny owocowe tropikalne